Xinmin bezeichnet mehrere chinesische Orte:

 Xinmin, eine Stadt in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xinmin (Binzhou), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) der Stadt Binzhou in der Provinz Shaanxi
 Xinmin (Da’an), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Stadtbezirk Da’an in der Provinz Sichuan
 Xinmin (Dianjiang), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Kreis Dianjiang der Stadt Chongqing
 Xinmin (Fengjie), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Kreis Fengjie der Stadt Chongqing
 Xinmin (Fugu), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Kreis Fugu der Provinz Shaanxi
 Xinmin (Fuxin), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Autonomen Kreis Fuxin der Provinz Liaoning
 Xinmin (Lianjiang), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) der Stadt Lianjiang in der Provinz Guangdong
 Xinmin (Mulan), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Kreis Mulan in der Provinz Heilongjiang
 Xinmin (Panzhou), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) der Stadt Panzhou in der Provinz Guizhou
 Xinmin (Qianwei), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Kreis Qianwei in der Provinz Sichuan
 Xinmin (Tong’an), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Stadtbezirk Tong’an in der Provinz Fujian
 Xinmin (Xindu), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Stadtbezirk Xindu in der Provinz Sichuan
 Xinmin (Yuexi), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Kreis Yuexi in der Provinz Sichuan
 Xinmin (Zunyi), die Großgemeinde Xinmin (新民镇) im Kreis Zunyi in der Provinz Guizhou
 Xinmin (Anyi), die Gemeinde Xinmin (新民乡) im Kreis Anyi der Provinz Jiangxi
 Xinmin (Ar-Horqin-Banner), die Gemeinde Xinmin (新民乡) im Ar-Horqin-Banner im Autonomen Gebiet Innere Mongolei
 Xinmin (Jianyang), die Gemeinde Xinmin (新民乡) der Stadt Jianyang in der Provinz Sichuan
 Xinmin (Jingyuan), die Gemeinde Xinmin (新民乡) im Kreis Jingyuan im Autonomen Gebiet Ningxia
 Xinmin (Minhe), die Gemeinde Xinmin (新民乡) im Autonomen Kreis Minhe der Provinz Qinghai
 Xinmin (Shimian), die Nationalitätengemeinde Xinmin der Tibeter und Yi (新民藏族彝族乡) im Kreis Shimian in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xinmin (Hongsibu), das Straßenviertel Xinmin (新民街道) im Stadtbezirk Hongsibu im Autonomen Gebiet Ningxia
 Xinmin (Taihe), das Straßenviertel Xinmin (新民街道) im Stadtbezirk Taihe in der Provinz Liaoning
 Xinmin (Wanghua), das Straßenviertel Xinmin (新民街道) im Stadtbezirk Wanghua in der Provinz Liaoning
 Xinmin (Wangqing), das Straßenviertel Xinmin (新民街道) im Kreis Wangqing in der Provinz Jilin
 Xinmin (Kunhe), das Dorf Xinmin der Manju (新民满族村) in der Nationalitätengemeinde Kunhe des Stadtbezirks Aihui in der Stadt Heihe
 Xinmin (Xin E), das Dorf Xinmin (新民村) in der Nationalitätengemeinde Xin E des Kreises Xunke in der Provinz Heilongjiang